Moisés de Dascunene (, Movses Dasxuranc’i) ou Moisés de Calancatuique ( Movses Kałankatvac’i) foi um reputado historiador (ou historiadores) armênio, autor dum trabalho historiográfico em armênio clássico do  sobre a Albânia e as províncias orientais da Armênia, conhecido como "A História do País da Albânia" ().

A primeira menção história a Moisés foi feita pelo estudioso do direito armênio medieval , que refere-se a ele como "Moisés de Dascurene". Um historiador tardio, Ciraco de Ganzaca, autor duma História da Armênia, refere-se a uma afirmação da História de Moisés, na qual atribui a obra a Moisés Cagancatvatsi. A afirmação em questão (Livro II, cap. 11) diz:

Moisés narra a invasão cazar da Transcaucásica e outros eventos no  nos livros I e II de sua história. O Livro III difere dos anteriores em estilo de escrita e datação. Ele lida com as expedições cáspias dos rus' e sua conquista de Partava no . Devido a tamanho lapso temporal e diferença em estilo, a atribuição a um único autor é questionável. Por esta razão é comum assumir dois autores ou editores consecutivos, Calancatuique () como autor dos livros I e II, e Dascurene () como editor dos textos de Calancatuique e autor do Livro III.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Armênios do século VII
Armênios do século X
Historiadores da Armênia